

Patronyme 

famille
 frères Sullivan, cinq frères et marins américains qui périrent lorsque l'USS Juneau fut coulé en 1942 ;

personnalités
 Ann Mansfield Sullivan (1866-1936), éducatrice d'Helen Keller ;
 Art Sullivan (1950-2019), chanteur belge ;
 Arthur Sullivan (1842-1900), compositeur britannique (Gilbert et Sullivan) ;
 Andrew Sullivan (1963-), journaliste britannique vivant aux États-Unis, commentateur politique ;
 Anthony Sullivan (1968-), joueur gallois de rugby à XIII ;
 Barry Sullivan (1912-1994), acteur et réalisateur américain ;
 Billy Sullivan (1891-1946), acteur américain ;
 Billy Sullivan (1915-1998), homme d'affaires américain ;
 Billy L. Sullivan (1980-), acteur américain ;
 Brad Sullivan (1931-2008), acteur américain ; 
 C. Gardner Sullivan (1884-1965), scénariste et producteur de cinéma américain ; 
 Camille Sullivan (1975-), actrice canadienne ;  
 Clive Sullivan (1943-1985), joueur gallois de rugby à XIII ;
  ;
 Dennis Sullivan (1941-), mathématicien américain ;
 Eamon Sullivan (1985-), nageur australien ;
 Ed Sullivan (1901-1974), animateur américain de télévision ;
 Erica Sullivan (2000-), nageuse américaine ;
 Francis L. Sullivan (1903-1956), acteur britannique ;
 Françoise Sullivan (1923-), peintre québécoise ;
 Frank Sullivan (1896-1972), monteur américain ;
 Frank Sullivan (1898-1998), joueur canadien de hockey sur glace ;
 George Sullivan (1929-2019), joueur professionnel Canadien de hockey sur glace ;
 Harry Stack Sullivan (1892-1949), psychiatre et psychanalyste américain ;
 Jake Sullivan (né en 1976), homme politique américain ;
  ;
 Jean Sullivan (1813-1899), historien et poète de Jersey ;
 Big Jim Sullivan (1941-2012), guitariste britannique ;
 Joe Sullivan (1906-1971), pianiste et compositeur de jazz américain ;
 Joe Sullivan, trompettiste, compositeur, arrangeur et pédagogue canadien ;
  ;
  ;
 Julie Courtney Sullivan (1981-), écrivain américain ;
 Kathy Sullivan (1951-), astronaute américaine ;
  ;
 Kyle Sullivan (1988-), acteur américain ;
 Leonor Sullivan (1902-1988), femme politique américaine ;
 Louis Sullivan (1856-1924), architecte américain ;
 Louis Wade Sullivan (1933-), médecin américain et ancien secrétaire à la Santé et aux services sociaux des États-Unis ;
 Lucinda Sullivan (1831-1881), écrivaine et philanthrope irlandaise ;
 Lynne Sullivan (née en 1952), archéologue et anthropologue américaine ;
 Marco Sullivan (1980-), skieur alpin américain ;
 Marion Dix Sullivan (1802-1860), compositrice américaine ;
 Mark Sullivan (1955-), directeur du Secret Service américain ;
  ;
 Mike Sullivan (1968-), joueur et entraîneur américain de hockey sur glace ;
 Monique Sullivan (1989-), coureuse cycliste canadienne ;
 Nicole Sullivan (1970-), actrice et productrice américaine ;
  (1937-2004), guitariste américain (The Crickets) ;
 Pat Sullivan (1887-1933), animateur et producteur australien ;
 Quinn Sullivan (1999-), guitariste américain ;
  ;
  ;
 Sharmell Sullivan (1970-), catcheuse américaine ;
 Susan Sullivan (1942-), actrice américaine ;
 Tricia Sullivan (1968-), femme de lettres américaine ;
 Vin Sullivan (1911-1999), pionnier dans la bande dessinée américaine ;
  (1922-2013), diplomate américain ;
 William Wilfred Sullivan (1839-1920), homme politique canadien ;
 William John Sullivan (1973-), militant américain du logiciel libre ;
 William P. Sullivan, PDG de la société Agilent.

Personnages de fiction 

 Chloe Sullivan, personnage de la série Smallville ;
 Inspecteur Sullivan, personnage fictif de la série Hacha à Sinat ;
 Jacques Sullivan, personnage fictif du film Monstres et Cie ;
 Sam Sullivan, personnage fictif de la série The Loop ;
 Vernon Sullivan, écrivain américain imaginaire ;
 Victor Sullivan, personnage fictif d'Uncharted.

Pseudonyme 

 Jacques Dautriche, un chanteur français (pour un disque paru en 1967).

Toponyme

Sullivan (Illinois) ;
 Sullivan (Indiana) ;
 Sullivan, une localité du comté de Hancock dans le Maine ;
 Sullivan, une localité du Missouri ;
 Sullivan (New Hampshire) ;
 Sullivan (New York) ;
 Sullivan (Ohio) ;
 Sullivan (Wisconsin) ;
 Sullivan (ville, Wisconsin) ;
 Sullivan City (Texas) ;
  ;
 Township de Sullivan ;
 Sullivan Township (Michigan) ;
 Sullivan Township (Minnesota) ;
 Sullivan Township (Pennsylvanie) ;
 Sullivan's Island (Caroline du Sud) ;
 District historique de Sullivan's Island ;

Sullivan, une ancienne municipalité fusionnée en 2002 à la ville de Val-d'Or.

Autre 
 Denis Sullivan, goélette construite de 1995 à 2000 au Wisconsin

Voir aussi 
 

Homonymie de townships
Homonymie de bateaux
Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis